Camelomecia janovitzi — ископаемый вид муравьёв, единственный в составе монотипического рода Camelomecia, не отнесённый ни к одному из известных подсемейств. Обнаружен в бирманском янтаре мелового периода (штат Качин, около Мьичина, север Мьянмы, юго-восточная Азия), возрастом около 100 млн лет.

Описание 
Среднего размера муравьи, длина тела около 1 см. Голова самки расширена в задней части, сужена впереди; длина головы (вместе с клипеусом) 2,26 мм; ширина головы 1,03 мм в самой широкой части (без учёта глаз). Усики самки 12-члениковые, общая длина всех сегментов 3,9 мм. Скапус очень короткий, не достигает затылочного края головы. Глаза крупные эллипсоидные, длина 0,93 мм, ширина 0,41 мм. Оцеллии 0,1 мм в диаметре. Мандибулы широкие чашеобразные (внутренняя поверхность сильно вогнутая) с рядами из многочисленных чешуевидных волосков по переднему краю внутренней поверхности. Передний край переднеспинки несёт уникальный воротник из обильных тонких волосков. Петиоль со стебельком, широко прикрепляется к брюшку. Жало развито. Обнаруженный одновременно и вместе с самкой C. janovitzi крылатый самец (также отнесённый к роду Camelomecia) имеет длину 8,5 мм.

Этимология 
Название Camelomecia происходит от слова «camel» (верблюд) из-за формы головы в профиль, и от суффикса «-mecia», традиционно иcиспользуемого в родовых названиях муравьёв греческого происхождения. Видовое название C. janovitzi дано в честь Tyler Janovitz, предоставившего часть ископаемого материала. Вид был впервые описан в 2016 году американскими мирмекологами Филлипом Барденом (Phillip Barden; Division of Invertebrate Zoology, Американский музей естественной истории, Нью-Йорк) и Дэвидом Гримальди (David A. Grimaldi; Department of Entomology, Корнеллский университет, Итака, США).

Систематика 
Вид Camelomecia janovitzi выделен в отдельный монотипический род Camelomecia, не отнесённый ни к одному из известных подсемейств муравьёв.
Camelomecia это один из нескольких ранее описанных из бирманского янтаря меловых муравьёв, таких как Burmomyrma, Ceratomyrmex, Gerontoformica, Haidomyrmex, Myanmyrma и Zigrasimecia.

Авторы описания нового вида (Barden & Grimaldi, 2016) предложили новую схему филогенетических взаимоотношений корневых видов и родов муравьёв:

См. также 
 Ceratomyrmex ellenbergeri
 Gerontoformica cretacica

Примечания

Литература 
 Dlussky, G. M. (1996). Ants (Hymenoptera: Formicidae) from Burmese amber. Paleontological Journal, 30(4), 449—454.
 Ward, P. S. (2014). The phylogeny and evolution of ants. Annu. Rev. Ecol. Evol. Syst. 45, 23—43.

Ссылки 
 Photos: Ancient Ants & Termites Locked in Amber. livescience.com
 Ancient Ant Attack In Amber Reveals Clues About Earliest Social Societies. — forbes.com
 A strange ant-unicorn 99 million years. — archyworldys.com

Вымершие муравьи
Насекомые мелового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии, описанные в 2016 году
Инклюзы бирманского янтаря
Таксоны насекомых, названные в честь людей
†